Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der sri-lankischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der sri-lankische Fußballverband FFSL wurde 1939 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 9. März 1952 gegen Indien statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Sri Lankas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Südasienmeisterschaft / SAS = Südasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der sri-lankischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der sri-lankischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

1952 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die sri-lankische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 46 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 42 der derzeit abzüglich Sri Lankas 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Australien, den Jemen, Kuwait und die Nördlichen Marianen)
 2 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 eine ehemalige Nationalmannschaft (kursiv gesetzt), die zuletzt der UEFA angehörte

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Sri Lanka bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis April 2006) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Sri Lanka
!